Un tramail peut désigner :
 un trémail, filet à trois rangs de mailles pour la pêche, ou pour capturer des oiseaux.
 un travail à ferrer, genre de portique facilitant le ferrage des animaux.

Notes, sources et références